{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67401) - || 2000 PS21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67402) - || 2000 PK24 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67403) - || 2000 PB25 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67404) - || 2000 PG26 || 5 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67405) - || 2000 QC3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67406) - || 2000 QK3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67407) - || 2000 QG4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67408) - || 2000 QS4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67409) - || 2000 QC5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67410) - || 2000 QS19 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67411) - || 2000 QJ26 || 26 augustus 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (67412) - || 2000 QF36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67413) - || 2000 QK50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67414) - || 2000 QQ60 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67415) - || 2000 QY62 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67416) - || 2000 QW64 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67417) - || 2000 QF65 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67418) - || 2000 QS68 || 29 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (67419) - || 2000 QE76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67420) - || 2000 QU76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67421) - || 2000 QX76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67422) - || 2000 QZ83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67423) - || 2000 QN88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67424) - || 2000 QF92 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67425) - || 2000 QK92 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67426) - || 2000 QA98 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67427) - || 2000 QU100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67428) - || 2000 QA103 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67429) - || 2000 QJ105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67430) - || 2000 QL105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67431) - || 2000 QS108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67432) - || 2000 QN112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67433) - || 2000 QZ112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67434) - || 2000 QZ119 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67435) - || 2000 QH121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67436) - || 2000 QP121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67437) - || 2000 QL122 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67438) - || 2000 QU123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67439) - || 2000 QG126 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67440) - || 2000 QD137 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67441) - || 2000 QU139 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67442) - || 2000 QF149 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67443) - || 2000 QH149 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67444) - || 2000 QM149 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67445) - || 2000 QX149 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67446) - || 2000 QF151 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67447) - || 2000 QJ151 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67448) - || 2000 QC156 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67449) - || 2000 QQ166 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67450) - || 2000 QN167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67451) - || 2000 QR168 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67452) - || 2000 QG170 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67453) - || 2000 QB172 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67454) - || 2000 QU174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67455) - || 2000 QR176 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67456) - || 2000 QT179 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67457) - || 2000 QA181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67458) - || 2000 QB181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67459) - || 2000 QJ181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67460) - || 2000 QS181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67461) - || 2000 QY181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67462) - || 2000 QW186 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67463) - || 2000 QM204 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67464) - || 2000 QX208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67465) - || 2000 QL209 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67466) - || 2000 QJ217 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67467) - || 2000 QZ228 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67468) - || 2000 QY229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67469) - || 2000 RX || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67470) - || 2000 RQ3 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67471) - || 2000 RL4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67472) - || 2000 RD6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67473) - || 2000 RH6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67474) - || 2000 RL7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67475) - || 2000 RY7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67476) - || 2000 RM9 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67477) - || 2000 RF10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67478) - || 2000 RR10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67479) - || 2000 RM11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67480) - || 2000 RP11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67481) - || 2000 RQ11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67482) - || 2000 RC13 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67483) - || 2000 RC14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67484) - || 2000 RO14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67485) - || 2000 RU14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67486) - || 2000 RD18 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67487) - || 2000 RQ19 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67488) - || 2000 RM20 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67489) - || 2000 RG22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67490) - || 2000 RN22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67491) - || 2000 RF23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67492) - || 2000 RT23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67493) - || 2000 RR27 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67494) - || 2000 RL28 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67495) - || 2000 RW29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67496) - || 2000 RK31 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67497) - || 2000 RJ33 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67498) - || 2000 RW39 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67499) - || 2000 RV41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67500) - || 2000 RM43 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten